Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2012 – trzynaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w pięciu hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 30 marca do 4 maja 2012 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do rozgrywek elity. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane trzyetapowym systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 30 marca a 7 kwietnia 2012 roku. W zawodach triumfowali Anglicy, w niższych dywizjach zwyciężyli odpowiednio Belgowie i Polacy.

Siedem najsłabszych europejskich zespołów rywalizowało natomiast w dywizjach C i D w Bułgarii oraz Bośni i Hercegowinie na początku kwietnia i maja 2012 roku, zwycięskie okazały się Chorwacja i Austria.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Turniej kwalifikacyjny 
W rozegranym w Lizbonie turnieju wzięli udział finaliści Dywizji A oraz dwa najsłabsze zespoły rozgrywek Elity poprzedniej edycji. Dwie czołowe drużyny turnieju uzyskały awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Okazały się nimi Gruzja i Portugalia.

Elita

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2012 w rugby union
2012 w Europie